Болджер — фамилия. Известные носители:
 Болджер, Аарон (род. 2000) — ирландский футболист, обладатель Кубка ирландской лиги (2017) в составе клуба «Шемрок Роверс».
  (Бенджамин Болджер; род. 1989) — британский игрок в регбилиг, игрок Суперлиги в составе клуба «Лондон Бронкос».
  (Уильям Болджер; 1931—2009) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Балтимор Буллетс» (1953—1954).
 Болджер, Билли — австралийский гольфист, победитель Открытого чемпионата Австралии (1934).
 Болджер, Грег (род. 1988) — ирландский футболист, чемпион Ирландии (2013), обладатель Кубков Ирландии (2014), ирландской лиги (2015) и Президента (2014) в составе клуба «Сент-Патрикс Атлетик».
  (род. 1938) — ирландский политик, член Сената Ирландии (1981—1983).
  (род. 1959) — ирландский писатель, поэт и драматург.
  (Джеймс Болджер; род. 1971) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Мичиган (2011—2014).
  (1932—2020) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
 Болджер, Джим (род. 1935) — премьер-министр Новой Зеландии в 1990—1997.
  (род. 1941) — ирландский конезаводчик и тренер, лауреат премий «Картье» за лучшую 2-летнюю кобылицу (2006), лучшего 2-летнего (2006, 2007, 2012) и 3-летнего жеребца (2008).
 Болджер, Джим — ирландский хёрлер, финалист Национальной лиги хёрлинга (1993) в составе команды Уэксфорда.
 Болджер, Джон — ирландский бегун на длинные дистанции, победитель Дублинского марафона (1990).
  (род. 1955) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Аляска (с 2018).
 Болджер, Дэвид — ирландский хореограф и театральный режиссёр.
  (род. 1957) — американский военный деятель, командующий 1-я кавалерийской дивизией и Багдадской многонациональной дивизией в Ираке (2009—2010), Тренировочной миссией НАТО в Афганистане (2011—2013).
 Болджер, Крис — ирландский хёрлер, полуфиналист Кубка Уолша (2017) в составе команды Технологического института Карлоу.
 Болджер, Лиза — ирландский игрок в камоги, чемпионка Ирландии (2012) в составе команды Уэксфорда.
  (1906—1991) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд» (1932, 1934).
  (род. 1993) — австралийская футболистка, чемпионка Женской лиги (2009, 2013) в составе клуба «Сидней», финалистка Кубка Азии (2014) в составе национальной сборной.
 Болджер, Нуала — ирландский игрок в камоги, финалистка Клубного чемпионата Ирландии (1973) в составе клуба «Сент-Пол».
  (род. 1948) — канадский борец и дзюдоист, бронзовый медалист Панамериканских игр по вольной борьбе в весе до 62 кг (1971), серебряный медалист Панамериканских игр по дзюдо (1967) и Игр Британского Содружества наций по борьбе (1970) в полулёгком весе, участник летних Олимпийских игр (1968, 1972).
 Болджер, Рэй (1904—1987) — американский актёр и танцор.
 Болджер, Сара (род. 1991) — ирландская актриса.
 Болджер, Сидни — американская яхтсменка, бронзовая медалистка Чемпионата мира в классе 420 (2009).
 Болджер, Тим — ирландский хёрлер, финалист Чемпионата Ирландии (1954) в составе команды Уэксфорда.
  (1882—1938) — ирландский политик, член Палаты представителей (1925—1927).
  (1923—1989) — Генеральный почтмейстер США (1978—1985).

  (род. 1978) — американская театральная актриса, лауреат премии «Тони» за лучшую женскую роль второго плана (2019).